

Oeuvres 

 L'Alliance, roman écrit par Jean-Claude Carrière, paru en 1962 ;
 L'Alliance, film français  de Christian de Chalonge sorti en 1971, tiré du roman éponyme ;
 L'Alliance, recueil de nouvelles paru en 2000 faisant partie du cycle de Ténébreuse ;
 L'Alliance, bande dessinée parue en 2002, faisant partie de la série des Aquanautes ;
 L'Alliance (The Alliance), quatrième épisode de la saison 1 de The Office diffusé en 2005 ;
 L'Alliance (Captain Vorpatril's Alliance), roman de science-fiction écrit par Lois McMaster Bujold, paru en 2012.

ONG 
 L'Alliance pour la planète, regroupement d’ONG françaises qui souhaitent faire face à l’état « d’urgence écologique et de crise environnementale »

Partis politiques 
 L'Alliance, parti de centre droit de Nouvelle-Calédonie
  L'Alliance, originellement appelée Allians för Sverige (Alliance pour la Suède), une alliance des partis suédois
 L'Alliance ou L'Alliance républicaine, écologiste et sociale, une confédération de partis politiques français